Чічка — діалектне — квітка.
 Кокарда "чічка" - елемент однострою, кокарда-відзнака на головний убір вояків Легіону Українських Січових Стрільців в Австро-Угорській армії під час Першої світової війни.

 Чічка Андрій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чічка-Андрієнко Клим Андрійович (1888–1967) — український співак-тенор і педагог

українські прізвища